Els Alamús és un poble i municipi de la comarca del Segrià, Catalunya.

Etimologia 
En la documentació antiga apareixia amb la forma Alamurs (), que prové d'un antropònim d'origen germànic.

Geografia 
 Llista de topònims dels Alamús (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya